Магія — поняття, яке використовується для опису системи мислення, при якій людина звертається до таємних сил із метою впливу на події, а також реального чи уявного впливу на стан матерії; символічна дія або бездіяльність, спрямована на досягнення певної мети надприродним шляхом.
 Магія — вид виконавського мистецтва, що складається в створенні ілюзії порушення звичних фізичних властивостей добре відомих явищ і предметів.
 Магія (; 1978) — американський трилер за однойменним романом В. Голдмена. Режисер — Річард Аттенборо.
 Магія (; 1995) — американська кінокомедія за романом Дж. Хедлі Чейза.

Див. також 
 Magic